Il doppio del torneo di tennis Baden Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alex Kuznetsov e Miša Zverev che hanno battuto in finale Michael Berrer e Frederico Gil 6-4, 66-7, [10-4].

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
 Rohan Bopanna /  Ross Hutchins (primo turno)

 Alex Kuznetsov /  Miša Zverev (Campioni)
 Hugo Armando /  Santiago Ventura (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Baden Open 2007